El término sondeo es un término cuyo significado es dependiente del contexto en el que se hable. Los significados según los contextos más conocidos son: 
 Sondeo de opinión es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública.
 Sondeo a boca de urna es una encuesta realizada a los votantes inmediatamente después de haber salido de las urnas.
 Sondeo geotécnico es un tipo de prospección manual o mecánica, perteneciente a las técnicas de reconocimiento geotécnico del terreno.
 Sondeo sónico es el término empleado en geotecnia para referirse al ensayo por transparencia sónica en cimentaciones profundas y elementos de contención.
 Sondeo uretral es el uso médico de unos tubos, llamados sondas, las cuales son usadas para incrementar el diámetro interior de la uretra o para buscar obstrucciones en ella.
 Sondeo arqueológico es una técnica de investigación arqueológica consistente en la apertura de pequeños agujeros para comprobar la estratigrafía y la existencia de restos arqueológicos.